Crosby Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Crosby Township (Arkansas)
 Crosby Township (Minnesota)
 Crosby Township (Ohio)
 Crosby Township (Oklahoma)